

Arte 
 Mys – toreuta greco antico

Codici 
 MYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moyale (Etiopia)
 mys – codice ISO 639-3 della lingua mesmes